Pinzani ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Pinzani (* 1968), italienischer Skispringer
 Greta Pinzani (* 2005), italienische Nordische Kombiniererin
 Simone Pinzani (* 1972), italienischer Nordischer Kombinierer